Jacques Courtois peut désigner :
 Jacques Courtois (1621-1676), frère jésuite et peintre franc-comtois ;
 Jacques Courtois (1928-), ventriloque français ;
 Jacques Courtois (1936-2022), peintre français.